Johan Hedberg är namnet på flera personer.
 Johan August Hedberg (1828–1906), svensk grosshandlare och träpatron
 Johan Gustaf Hedberg (1840–1928), svensk förläggare
 Johan Hedberg (född 1962), svensk journalist, varit ansvarig utgivare för Smålands-Tidningen
 Johan Hedberg (född 1973), svensk ishockeymålvakt
 Johan Hedberg (musiker), svensk musiker